Гудзонов чёрный тиранн () — вид птиц из семейства тиранновых. Назван в честь британско-аргентинского орнитолога Уильяма Генри Хадсона (1841—1922).

Описание 

Длина 15,5 см. Оперение самца чёрное, но под крылом имеется лоскут белого цвета. В полёте он заметен, но когда птица сидит на месте невидим.

Птицы перелётные. Гнездятся в Аргентине, а зимуют севернее, достигая Боливии и Парагвая. Обитают в субтропических и тропических кустарниках. Питаются насекомыми.

В брачный период самцы пытаются привлечь внимание самок, постоянно перескакивая с ветки на ветку, а также голосом.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 HBW

Болотные тиранны
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1872 году
Хадсон